3-й женский молодёжный чемпионат мира по волейболу проходил с 11 по 22 сентября 1985 года в 6 городах Италии (Милане, Анконе, Брешиа, Перудже, Фабриано, Реджо-ди-Калабрия) с участием 15 сборных команд, составленных из игроков не старше 20 лет. Чемпионский титул выиграла молодёжная сборная Кубы.

Команды-участницы 
 Италия — команда страны-организатора;
 СССР, Чехословакия, Болгария — по итогам молодёжного чемпионата Европы 1984;
 Япония, Китай, Южная Корея, Австралия — по итогам молодёжного чемпионата Азии 1984;
 Куба, Мексика — представители NORCECA;
 Бразилия, Перу — по итогам молодёжного чемпионата Южной Америки 1984;
 Финляндия, Австрия, Новая Зеландия — по приглашению ФИВБ.

Квалификация 
Всего для участия в чемпионате мира квалифицировались 16 команд. Кроме сборной Италии, представлявшей страну-хозяйку чемпионата, 10 команд преодолели отбор по итогам трёх континентальных чемпионатов. 2 путёвки получили команды NORCECA. Ещё три места решением ФИВБ предоставлено Финляндии, Австрии и Новой Зеландии. После отказа Колумбии число участников чемпионата сократилось до 15.  

* Австралия включена в число участников чемпионата вместо отказавшегося Тайваня.
** Колумбия отказалась от участия в чемпионате.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из двух групповых этапов и плей-офф. На 1-й групповой стадии 15 команд-участниц были разбиты на 4 группы, в которых играли в один круг. По три лучшие команды вышли во 2-й этап, где составили две группы по 6 команд. В группах 2-го этапа команды играли с учётом матчей между собой на 1-й стадии. По две лучшие вышли в полуфинал плей-офф и далее определили призёров чемпионата.  

По такой же системе итоговые 5—8-е и 9—12-е места разыграли команды, занявшие в группах 2-го этапа соответственно 3—4-е и 5—6-е места

Первый групповой этап

Группа A 
Перуджа

11 сентября
 Мексика — Новая Зеландия 3:0 (15:9, 15:6, 15:6); Япония — Болгария 3:0 (15:9, 15:6, 15:6).

12 сентября
 Япония — Новая Зеландия 3:0 (15:4, 15:1, 15:0); Болгария — Мексика 3:0 (16:14, 15:1, 15:6).

13 сентября
 Болгария — Новая Зеландия 3:0 (15:6, 15:1, 15:3); Япония — Мексика 3:0 (15:8, 15:3, 15:1).

Группа В 
Фабриано

11 сентября
 СССР — Австралия 3:0 (15:3, 15:8, 15:2); Бразилия — Австрия 3:0 (15:7, 15:0, 15:2).

12 сентября
 Бразилия — Австралия 3:0 (15:5, 15:4, 15:5); СССР — Австрия 3:0 (15:2, 15:3, 15:1).

13 сентября
 Австралия — Австрия 3:1 (15:10, 15:3, 5:15, 15:6); Бразилия — СССР 3:1 (15:9, 9:15, 15:10, 15:10).

Группа С 
Реджо-ди-Калабрия

11 сентября
 Италия — Финляндия 3:0 (15:2, 15:7, 15:6); Китай — Перу 3:0 (15:4, 15:10, 15:8).

12 сентября
 Италия — Перу 3:1 (15:9, 15:0, 12:15, 16:14); Китай — Финляндия 3:0 (15:6, 15:1, 15:9).

13 сентября
 Китай — Италия 3:1 (14:16, 15:6, 15:9, 15:7); Перу — Финляндия 3:0 (15:7, 15:12, 15:6).

Группа D 
Брешиа

 Колумбия — отказ.

11 сентября
 Южная Корея — Чехословакия 3:0 (15:13, 15:5, 15:6).

12 сентября
 Куба — Чехословакия 3:0 (15:9, 15:1, 15:5).

13 сентября
 Куба — Южная Корея 3:1 (15:4, 11:15, 15:11, 15:3).

Классификационный раунд за 13—15 места 
(А4, В4, С4)

16 сентября
 Австрия — Новая Зеландия 3:0 (15:7, 15:7, 15:13).

17 сентября
 Финляндия — Новая Зеландия 3:0 (15:5, 15:7, 15:9).

18 сентября
 Австрия — Финляндия 3:1 (11:15, 16:14, 15:10, 17:15).

Второй групповой этап 
 Учитываются результаты матчей, сыгранных на первом групповом этапе между командами из одной группы (выделены курсивом).

Группа Е 
Анкона (А1, А2, А3, С1, С2, С3)

16 сентября
 Перу — Болгария 3:0 (15:7, 15:5, 16:14); Китай — Япония 3:1 (15:7, 12:15, 15:9, 15:8); Италия — Мексика 3:0 (15:6, 15:7, 15:8).

17 сентября
 Япония — Перу 3:0 (15:5, 15:13, 15:3); Китай — Мексика 3:0 (15:3, 15:4, 15:1); Италия — Болгария 3:0 (15:8, 15:11, 15:7).

18 сентября
 Перу — Мексика 3:0 (15:7, 15:5, 15:5); Китай — Болгария 3:0 (15:3, 15:3, 15:2); Япония — Италия 3:0 (15:5, 15:8, 15:12).

Группа F 
Брешиа (В1, В2, В3, D1, D2, D3)

16 сентября
 Бразилия — Чехословакия 3:0 (15:6, 15:6, 15:1); СССР — Южная Корея 3:0 (15:9, 15:6, 16:14); Куба — Австралия 3:0 (15:3, 15:5, 15:4).

17 сентября
 Чехословакия — Австралия 3:0 (15:2, 15:7, 15:7); Куба — СССР 3:0 (15:12, 15:8, 15:9); Бразилия — Южная Корея 3:2 (15:8, 15:11, 6:15, 13:15, 15:12).

18 сентября
 Южная Корея — Австралия 3:0 (15:2, 15:1, 15:2); СССР — Чехословакия 3:1 (12:15, 15:7, 15:9, 15:9); Бразилия — Куба 3:2 (15:10, 9:15, 10:15, 15:10, 15:13).

Плей-офф 
Милан

Полуфинал за 9—12-е места 
21 сентября
 Чехословакия — Мексика 3:0 (15:7, 15:7, 15:2).
 Болгария — Австралия 3:0 (15:4, 15:10, 15:3).

Полуфинал за 5—8-е места 
21 сентября
 Южная Корея — Италия 3:2 (13:15, 15:3, 6:15, 15:8, 15:4).
 СССР — Перу 3:1 (15:1, 9:15, 15:7, 15:6).

Полуфинал за 1—4-е места 
21 сентября
 Япония — Бразилия 3:0 (15:7, 15:6, 15:13).
 Куба — Китай 3:1 (12:15, 15:11, 15:7, 15:5).

Матч за 11-е место 
22 сентября
 Мексика — Австралия 3:0 (15:7, 15:7, 15:6).

Матч за 9-е место 
22 сентября
 Болгария — Чехословакия 3:1 (8:15, 18:16, 15:13, 17:15).

Матч за 7-е место 
22 сентября
 Италия — Перу 3:1 (15:13, 4:15, 15:7, 15:10).

Матч за 5-е место 
22 сентября
 Южная Корея — СССР 3:2 (7:15, 7:15, 15:13, 15:10, 15:12).

Матч за 3-е место 
22 сентября
 Китай — Бразилия 3:1 (14:16, 15:10, 15:5, 15:7).

Финал 
22 сентября
 Куба — Япония 3:1 (6:15, 15:10, 15:10, 15:10).

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Куба: Лилия Искьердо Агирре, Таня Ортис Кальво, Мирея Луис Эрнандес, Магалис Карвахаль Ривера, Мерседес Кальдерон Мартинес, Инес Молинер, ... 

  Япония: Тиэко Наканиси, Куми Накада, Кэйко Миядзима, Мотоко Обаяси, Мисако Муто, Наоми Масуко, Митиё Исикакэ, Нориэ Хиро, Сатико Отани, Юкари Кавасэ, ... 

  Китай.

Индивидуальные призы 
 MVP:  Мирея Луис

Примечания

Ссылки 
 Архив волейбольных результатов
 World Championships U20 1985. women.volleybox

Чемпионаты мира в Италии